Esistono due comuni francesi con questo nome

Brax – Alta Garonna
Brax – Lot e Garonna